"Obafemi" pode ser:
 Obafemi Martins, futebolista
 Obafemi Awolowo University
 Obafemi Ayanbadejo, jogador de futebol americano
 Obafemi Owode, área de governo local da Nigéria

Desambiguações de topônimos